Ситняки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ситняки — деревня в Речицком районе Гомельской области.

Украина 
 Ситняки — село в Макаровском районе Киевской области.